Sankt Clemens Kirke refererer til flere kirker:

 Sankt Clemens Kirke (Amrum)
 Sankt Clemens Kirke (Bornholm)
 Sankt Clemens Kirke (Nykøbing Mors)
 Sankt Clemens Kirke (Randers)
 Sankt Clemens Kirke (Roskilde)
 Sankt Clemens Kirke (Rømø)
 Sankt Clemens Kirke (Slagelse)
 Sankt Clemens Kirke (Aarhus)
 I Sankt Klemens syd for Odense hedder kirken Stenløse Kirke
 I det gamle København lå Sankt Clemens Kirke (København), men den eksisterer ikke mere. (Se evt. Københavns historie)